Lo Zucco di Sileggio ( ) si trova a Mandello del Lario sul Lago di Como.

Note

Voci correlate  
 Val d'Esino
 Monte Palagia

Collegamenti esterni 
 Monte Cucco da Genico Lierna
  Bocchetta di Lierna 1356 m
  L'anello degli alpeggi di Lierna

Montagne del Gruppo delle Grigne
Montagne della provincia di Lecco
Montagne di 1000 m
Mandello del Lario